Таре́лка:
 Тарелка — вид посуды.
 Тарелка — музыкальный инструмент.
 Тарелка — диск или щит металлический, железный, откованный вместе со стержнем на буфере.
 «Тарелка» — разговорное название параболической антенны.
 Тарелка — часть ректификационной колонны.
 Тарелка — в технике элемент соответствующей формы, вогнутый или плоский диск, например, тарелка клапана.

См. также 
 Летающая тарелка (значения)
 Тарелкин